Linka A je součástí dopravních sítí v mnoha městech:

 Praha – Linka A (pražské metro)
 Paříž – RER A (příměstská železnice RER)
 New York – Linka A (newyorské metro)
 Řím – Linka A (římské metro)